Angela Mortimer e Anne Shilcock hanno battuto in finale Shirley Bloomer e Pat Ward 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Barbara Scofield /  Doris Hart (secondo turno)
 Beverly Baker /  Darlene Hard (semifinali)

 Shirley Bloomer /  Pat Ward (finale)
 Angela Mortimer /  Anne Shilcock (Campionesse)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1955